Saint-Yzan ou Saint-Yzans est un nom de lieu notamment porté par :

France 
Saint-Yzan-de-Soudiac, commune du canton de Saint-Savin, dans le département de la Gironde ;
Saint-Yzans-de-Médoc, commune du canton de Lesparre-Médoc, dans le département de la Gironde.